Бермант — фамилия.
 Бермант, Анисим Фёдорович (1904—1959) — российский математик и педагог.
 Бермант, Ефим Михайлович (1911—?) — конструктор авиационных двигателей, лауреат Сталинской премии.

См. также 
 Берман